Букашки — название нескольких мультфильмов:

 «Букашки» — российский мультфильм
 Minuscule («Букашки», «Насекомые», «Крохи») — французский анимационный телесериал
 «Букашки. Приключение в Долине муравьёв» — французский мультфильм 2013 года
 «Букашки 2» (; Франция, Китай, Гваделупа, 2018) — французский мультфильм, сиквел мультфильма 2013 года.

См. также